Валерий Владимирович Скороход (28 июля 1934 — 1 июля 2017) — советский и украинский учёный в области материаловедения и порошковой металлургии, академик Национальной академии наук Украины (1990), заслуженный деятель науки и техники Украины, заместитель председателя совета Государственного фонда фундаментальных исследований.

Биографические сведения 
В 1956 г. — окончил Киевский политехнический институт.

Научная и организационная деятельность тесно связана с Институтом проблем материаловедения им. И. М. Францевича НАН Украины.

С 1966 года — заведующий отделом физико-химических основ технологии порошковых материалов.

В 1976—2002 гг. — заместитель директора.

С 18.05.1990 — Академик НАН Украины по специальности: материаловедение, порошковая металлургия.

С 2002 г. — директор Института проблем материаловедения им. И. М. Францевича НАН Украины.

Руководство институтом в значительной степени способствовало превращению научно-исследовательского учреждения в известный центр современного материаловедения.

Брат математика Анатолия Владимировича Скорохода.

Научные исследования 
Научные исследования посвящены теоретическому описанию физических и реологических свойств порошковых гетерогенных материалов с учетом их реальной структуры, основанные на последних достижениях физики металлов и механики деформирования твердого тела. Подход к разработке материалов для новейшей техники базируется на глубоком понимании физических явлений и их точном количественном описании.

Скороход построил феноменологическую теорию деформирования пористых материалов, развил четкие представления о спекания как реологический процесс, связанный с механизмом сверхпластической и диффузионно-вязкой текучести.

Разработал методы расчета физико-механических свойств многофазных изотропных и изотропного твердых тел.

Теоретические исследования создали возможность разработать определяющие технологические принципы «структурной инженерии» спеченных материалов — сквозного управления их структурой и физико-механическими свойствами.

Издательская и научно-организационная деятельность 
Главный редактор международного научно-технического журнала «Порошковая металлургия»,

Член редколлегии сборника научных трудов «Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии».

Один из инициаторов введения в НАН Украины двух целевых комплексных программ научных исследований «Наноструктурные системы, наноматериалы, нанотехнологии» и «Фундаментальные проблемы водородной энергетики».

Награды 
 Заслуженный деятель науки и техники (1995)
Лауреат премий:
 Премия имени И. М. Францевича (1991)
 Премия имени Я. И. Френкеля
 Премии Международного института спекания им. Г. В. Самсонова
 Государственная премия УССР в области науки и техники (1987)
Государственные награды:
 Орден «Знак Почета» (1984)
 Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (11.2003)
 Орден князя Ярослава Мудрого IV ст. (11.2008)

Источники 
 Интернет-справочник «Официальная Украина сегодня»
 Архив НБУ ім. В. И. Вернадского
 На сайте НАН Украины
 Цитирование Scholar

Действительные члены НАН Украины
Заслуженные деятели науки и техники Украины
Учёные Украины